Хосе Делгадо има више значења:

 Хосе Делгадо (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Делгадо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику